Craig Conway (voetballer), een Schots voetballer
Craig Conway (acteur), een.Engels acteur